

Ім'я 
 Равен Класен (* 1982) — південноафриканський тенісист, спеціаліст з парної гри, фіналіст турнірів Великого шолома.

Прізвище 

 Келлі Равен (* 1965) — канадська та американська акторка.

Топонім

Равен — село в Кирджалійській області, входить до складу общини Момчилград.

Равен — офшорне газове родовище в єгипетському секторі Середземного моря.

Велика Равен — поселення в общині Войник, Савинський регіон.

Великий Равен — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Малий Равен — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.